Жак-Анри де Лоррен (; 24 марта 1698 — 2 июня 1734, Филиппсбург), князь де Ликсхейм — французский военный деятель.

Биография 

Второй сын Шарля де Лоррена, графа де Марсана, и Терезы де Гойон де Матиньон.

В детстве стал рыцарем Мальтийского ордена. 1 февраля 1719 получил во Франции кавалерийский полк и покинул орден. Герцог Лотарингский создал для него должность великого магистра своего дома и дал титул князя Ликсхейма.

16 мая 1728 был пожалован в рыцари орденов короля.

Бригадир (7.03.1734). Убит в 1734 году при осаде Филиппсбурга (по слухам, на дуэли).

Семья 

Жена (19.08.1721): Маргерит-Габриель де Бово (28.04.1707—1791), дочь маркиза Марка де Бово-Крана, и Маргерит де Линьевиль. Брак бездетный. Вторым браком вышла за Шарля-Пьера-Гастона де Леви, герцога де Мирпуа

Литература 

 , p. 502

Офицеры Франции
Участники Войны за польское наследство
Водемонский дом